Het seizoen 1956-57 was de 28e editie van de Belgische Derde Klasse voetbal. De competitie ging van start in de zomer van 1956 en eindigde in het voorjaar 1957.

KFC Diest en KSC Eendracht Aalst werden kampioen en promoveerden naar Tweede Klasse.

Gedegradeerde teams
Volgende twee teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse 1955-56 voor de start van het seizoen:
 SRU Verviers (voorlaatste) degradeerde na 2 seizoenen in 2e klasse.
 KFC Herentals (laatste) degradeerde na 1 seizoen in 2e klasse.

Gepromoveerde teams
Volgende vier teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse 1955-56 voor de start van het seizoen:
 KFC Eeklo (kampioen reeks A) promoveerde na 21 seizoenen terug naar 3e nationale.
 K. Olse Merksem SC (kampioen reeks B) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 3e nationale.
 R. Jeunesse Arlonaise (kampioen reeks C) promoveerde na 4 seizoenen terug naar 3e nationale.
 KFC Diest (kampioen reeks D) promoveerde na 9 seizoenen terug naar 3e nationale.

Deelnemende teams
Volgende 32 ploegen speelden in het seizoen 1956-57 in Derde Klasse. Ze werden onderverdeeld in 2 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Eindstanden

Derde Klasse A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar vierde klasse

Derde Klasse B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar vierde klasse

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Tweede klasse 1957-58 op het eind van het seizoen:
 KFC Diest (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 KSC Eendracht Aalst (kampioen reeks B) promoveerde na 6 seizoenen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams
Volgende 4 clubs degradeerden naar Vierde Klasse 1957-58:

S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale of hoger op moment van degradatie

Derde klasse voetbal België
Belgie 3